Antipino (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Antipino (Region Altai), in der Region Altai
 Antipino (Iwanowo, Batmanowskoje), in der Oblast Iwanowo, Kineschemski rajon, Landgemeinde Batmanowskoje
 Antipino (Iwanowo, Reschemskoje), in der Oblast Iwanowo, Kineschemski rajon, Landgemeinde Reschemskoje
 Antipino (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Antipino (Kaliningrad), Ort im Rajon Neman der russischen Oblast Kaliningrad
 Antipino (Kirow, Lusski), in der Oblast Kirow, Lusski rajon
 Antipino (Kirow, Podossinowski), in der Oblast Kirow, Podossinowski rajon
 Antipino (Kirow, Santschurski), in der Oblast Kirow, Santschurski rajon
 Antipino (Kostroma, Kadyjski), in der Oblast Kostroma, Kadyjski rajon
 Antipino (Kostroma, Sudislawski), in der Oblast Kostroma, Sudislawski rajon
 Antipino (Kurgan), in der Oblast Kurgan
 Antipino (Moskau, Schaturski), in der Oblast Moskau, Schaturski rajon
 Antipino (Moskau, Sergijewo-Possadski), in der Oblast Moskau, Sergijewo-Possadski rajon
 Antipino (Moskau, Stupinski), in der Oblast Moskau, Stupinski rajon
 Antipino (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Antipino (Perm), in der Region Perm
 Antipino (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Antipino (Tjumen), in der Oblast Tjumen, Stadtkreis Tjumen
 Antipino (Tjumen, Nischnetawdinski), in der Oblast Tjumen, Nischnetawdinski rajon
 Antipino (Twer), in der Oblast Twer
 Antipino (Udmurtien), in der Republik Udmurtien
 Antipino (Wologda, Grjasowezki), in der Oblast Wologda, Grjasowezki rajon
 Antipino (Wologda, Scheksninski), in der Oblast Wologda, Scheksninski rajon